Журавлёв, Василий Иванович (1923—1996) — советский педагог.
 Журавлёв, Василий Иванович (1909 — не ранее 1985) — старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Журавлёв, Василий Иванович — машинист экскаватора строительного управления № 3 Амубухараканалстроя, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда.